

Hydronymes 
 Le Serein (rivière) est une rivière française qui coule dans les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne. C'est un affluent de l'Yonne en rive droite, donc un sous-affluent de la Seine.
 le Serein (Meu) est une rivière française coulant dans le département d'Ille-et-Vilaine, et un affluent du Meu, donc un sous-affluent du fleuve la Vilaine

Toponyme 
Plusieurs communes françaises traversées par le Serein y ont associé son nom :
Annay-sur-Serein,
Chemilly-sur-Serein,
L'Isle-sur-Serein,
Noyers,
Poilly-sur-Serein.
 Le Serein est aussi une petite rivière française d’Ille-et-Vilaine qui se jette dans le Meu ;
 Le mont Serein est une montagne du Vaucluse.

Patronyme 
Maurice Serein (1905-1974), monteur français.

Pseudonyme 
Adrienne Charmet

Divers 
Serein est un adjectif, synonyme de calme ;
Serein est un nom commun masculin qui désigne une petite pluie extrêmement fine.

Notes et références